1983 Голяма награда на Германия е 31-вото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 7 август 1983 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия